Emilio Bestetti – Editore d'arte
 Carlo Bestetti – Editore d'arte
 Pierino Bestetti – ciclista italiano (1898-1936)